Cigánka – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Cigánka – szczyt w masywie Murańskiej Planiny na Słowacji